Зна́менский — русская семинаристская фамилия от иконы Икона Божией Матери «Знамение».

Фамилия

А 
 
 Знаменский, Алексей Геннадьевич (род. 1984) — актёр московских театров «Синематографъ» и «Недослов», киноактёр.
 Знаменский, Анатолий Дмитриевич (1923—1997) — русский советский писатель.
 Знаменский, Андрей Александрович (1887—1942) — русский революционер, советский военный и государственный деятель.

В 
 Знаменский, Вадим Георгиевич (1937—1996) — советский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер СССР.
 Знаменский, Валериан Сергеевич (1903—1988) — Герой Советского Союза.
 Знаменский, Василий Васильевич (1908 — ?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Знаменский, Василий Потапьевич (? — 1835) — русский правовед, литератор.

Г, Д 
 
 Знаменский, Дмитрий Васильевич (в монашестве Макарий; 1877—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Краснослободский, викарий Пензенской епархии.

И 
 
 Знаменский, Игорь Васильевич (1925—1973) — советский художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм», оформитель, иллюстратор, декоратор.
 Знаменский, Иоанн Павлинович — духовный писатель, протоиерей.

М

Н, О 
 Знаменский, Николай Иванович (в монашестве Антоний; 1765—1824) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Знаменский, Николай Николаевич (1856—1915) — доктор медицины, приват-доцент одонтологии Московского университета.
 Знаменский, Олег Николаевич (1927—1993) — советский историк революционного движения.

П 
 Знаменский, Павел Аполлосович (1841—1892) — инженер-архитектор.
 Знаменский, Пётр Васильевич (1836—1917) — историк русской церкви.

С 
 Знаменский, Серафим Иванович (1906—1942) — стайер, чемпион СССР.
 Знаменский, Сергей Витальевич (род. 1954) — российский математик, специалист в области комплексного анализа и информационных систем, доктор физико-математических наук.
 Знаменский, Сергей Иванович (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Знаменский, Стефан Яковлевич (Стефан Омский; 1804/1806—1876/1877) — протоиерей (Омск). Отец Михаила Степановича Знаменского.

Ю 
 Знаменский, Юрий Степанович (1929—2006) — первый секретарь Горно-Алтайского обкома КПСС (1978—1988).

Вымышленные 
 Знаменский, Павел Павлович — главный герой популярного телецикла «Следствие ведут Знатоки».

Населённые пункты

Россия 
 Знаменский — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Знаменский — посёлок, Карасунский внутригородской округ города Краснодара.
 Знаменский — посёлок в Медвенском районе Курской области.
 Знаменский — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Знаменский — посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Знаменский — посёлок в Новомосковском районе Тульской области.
 Знаменский — упраздненный в 1986 году посёлок Черкасского сельсовета Уфимского района Башкирской АССР.
  Знаменский —  прежнее название села Знаменское в Омской области, административный центр Знаменского района.

Разное 
 Знаменский скит — действующий православный скит Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
 Знаменский парк культуры и отдыха — региональный Памятник природы (с 1979 г.) в посёлке Знаменка, Знаменского района Тамбовской области.
 
 Знаменский переулок

См. также 
 Знаменка
 Знаменск
 Знаменская
 Знаменское
 Знаменский район
 Знаменский сельсовет
 Знаменский сельский округ
 Мемориал братьев Знаменских